La rivière ds Sables peut faire référence à :
 Rivière des Sables, le cours d'eau situé sur la péninsule Rallier du Baty dans les îles Kerguelen
 Rivière des Sables, le cours d'eau tributaire du lac des Sables au Québec